SCA (bedrijf)
 Spectrumcontinuatieanalyse
 Sporting Club Anderlecht, zie RSC Anderlecht
 Spinocerebellaire ataxie (SCA)
 Sport Club Amsterdam, voormalige Amsterdamse voetbalclub
 Shuttle Carrier Aircraft - een Boeing 747 die wordt gebruikt om de Space Shuttle te vervoeren